Karol II Łysy (823-877) – król zachodniofrankijski 843-877 i cesarz rzymski 875-877
 Karol II Kulawy (1254-1309) – król Neapolu 1285-1309, tytularny król Jerozolimy
 Karol II Zły (1332-1387) – król Nawarry 1349-1387
 Karol II (1345-1386) – król Węgier 1385-1386; król Neapolu jako Karol III
 Karol II (1433-1477) – książę Luksemburga i hrabia Flandrii 1467-1477; książę Burgundii jako Karol I
 Karol II de Burbon (1434-1488) – kardynał, książę Burbon 1488-1488
 Karol II Tocco (zm. 1449) – despota południowego Epiru 1429-1449
 Karol II Amboise de Chaumont (1472-1511) – hrabia Chaumont, namiestnik Mediolanu
 Karol II (1500-1558) – książę Burgundii, Brabancji i Limburga 1506-1556; cesarz rzymsko-niemiecki jako Karol V
 Karol II (1529-1577) – margrabia Badenii Durlach 1553-1557
 Karol II Styryjski (1540-1590) – arcyksiążę Austrii Wewnętrznej (Styrii, Karyntii i Krainy) 1564-1590
 Karol II Gonzaga (1609-1631) – książę Mayenne 1621-1631
 Karol II Stuart (1630-1685) – król Anglii i Szkocji 1660-1685
 Karol II Wittelsbach (1651-1685) – elektor Palatynatu 1680-1685
 Karol II Habsburg (1661-1700) – król Hiszpanii 1665-1700
 Karol II (1685-1740) – król Czech 1711-1740; cesarz rzymsko-niemiecki jako Karol VI
 Karol II (1748-1818) – król Norwegii 1814-1818; król Szwecji jako Karol XIII
 Karol II (1799-1883) – książę Parmy 1847-1848
 Karol II (1893-1953) – król Rumunii 1930-1940
 Karol II Podiebradowicz (1545-1617) – książę ziębicki i oleśnicki
 Karol II (1804-1873) – niemiecki książę Brunszwiku-Lüneburga z dynastii Welfów
 Karol II (1364?-1431) – książę Lotaryngii od 1390 z dynastii z Châtenois